Diagramma polare – generica rappresentazione grafica, caratterizzata dall'esistenza di un polo e/o dall'utilizzo di coordinate polari, utilizzata in matematica, nell'ingegneria e nelle scienze in genere con diversi possibili scopi
Diagramma polare – denominazione impropria ma diffusa della figura polare utilizzata in acustica per descrivere alcune proprietà dei microfoni